Kazališno tehničko osoblje (tehnički personal, tehnika) su svi kazališni radnici koji iza pozornice sudjeluju pri stvaranju predstave, a nisu kazališno umjetničko osoblje. To su:

 inspicijent
 kazališni šaptač
 kazališni električar
 scenski radnik
 rekviziter
 kazališni šminker
 šef rasvjete
 kazališni ton majstor

Kazalište